

Административно-территориальное устройство 

Согласно Закону Республики Тыва «Об административно-территориальном устройстве Республики Тыва», регион включает: 
2 города республиканского значения (городских округа) и 
17 кожуунов (муниципальных районов) и входящие в их состав 
3 города районного значения/кожуунного подчинения (городские поселения)
1 посёлок городского типа кожуунного (районного) подчинения (городское поселение) и 
120 сумонов (сельских поселений).

Согласно Конституции Республики Тыва, субъект РФ включает 17 кожуунов (муниципальных районов), 2 городских округа (Кызыл, Ак-Довурак), а также поселения (сельские и городские).

Муниципальное устройство 
В рамках муниципального устройства республики в границах административно-территориальных единиц Тывы по состоянию на 1 января 2016 года образованы 143 муниципальных образования, в том числе:
 2 городских округа, 
17 муниципальных районов (кожуунов), которые включают:
 4 городских поселения, 
120 сельских поселений (сумонов).

Кожууны (муниципальные районы) и города республиканского подчинения (городские округа)

История

Тува в составе империи Цин 
В середине XVIII века территория современной Тувы, принадлежавшая тогда Китаю, подразделялась на 4 административные единицы — хошуны (кожууны): Тесингольский (или Оюннарский), Тоджинурский (Тоджихошун), Хемгольский (Салджакский) и Хубсугольский (Хасутский). В 1808 году был образован Хечикский хошун. В 1878 году Хубсугольский хошун отошёл к Северной Монголии. К началу XX века число хошунов достигло 7: Бейсэ-хошун, Даа-хошун, Маады, Оюннарский, Салчакский, Тоджинский и Чооду. Административно все тувинские земли подчинялись генерал-губернатору Северной Монголии. Хошуны делились на сумоны, а те — на арбаны («десятидворки»).

Независимая Тува 
 1921 год. Всетувинский учредительный хурал разделил Туву на 7 хошунов: Бейсэ-хошун, Даа-хошун, Маады, Оюннарский, Салчакский, Тоджинский, Шалык-Сартыльский.
 1923 год. Тува была разделена на 6 хошунов: Салчакский, Тес-Хемский, Тоджинский, Улуг-Хемский, Уюкский и Хемчикский (состоял из Бейсэ-хошуна и Даа-хошуна).
 1929 год. Даа-Хошун был переименован в Барун-Хемчикский, Бейсэ-хошун — в Дзун-Хемчикский, Салчакский — в Каа-Хемский.
 1932 год. Каа-Хемский хошун был разделён на Бий-Хемский и Танну-Ольский хошуны, а позднее — Тере-Хольский.
 1941 год. Были образованы 6 новых хошунов: Бай-Тайгинский, Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Чаа-Хольский и Эрзинский.

Тува в составе СССР и России 
После вхождения Тувы в состав СССР новое административно-территориальное деление Тувы было утверждено 7 августа 1945 года. Кызыл получил статус города областного подчинения, Туран, Чадан и Шагонар — районного. Образовывались рабочие посёлки Бай-Сют, Нарын, Харал и Эми (ликвидированы в 1956 году в связи с прекращением золотодобычи), а также районы: Бай-Тайгинский (центр в селе Тээли), Барун-Хемчикский (село Кызыл-Мажалык), Дзун-Хёмчикский (город Чадан), Каа-Хемский (село Сарыг-Сеп), Кызылский (город Кызыл), Монгун-Тайгинский (село Мугур-Аксы), Овюрский (село Хандагайты), Пий-Хемский (город Туран), Сут-Хольский (село Суг-Аксы), Тандинский (село Бай-Хаак), Тере-Хольский (село Чиргаланды), Тес-Хемский (село Самагалтай), Тоджинский (село Тоора-Хем), Улуг-Хемский (город Шагонар), Чаа-Хольский (село Чаа-Холь), Эрзинский (село Сарыг-Булун).
 1953 год. Ликвидированы Монгун-Тайгинский и Тере-Хольский районы.
 1957 год. Ликвидирован Кызылский район.
 1961 год. Ликвидированы Сут-Хольский и Чаа-Хольский районы.
 1963 год. Ликвидированы Бай-Тайгинский и Эрзинский районы.
 1964 год. Образован город Ак-Довурак.
 1965 год. Восстановлены Бай-Тайгинский и Эрзинский районы.
 1968 год. Восстановлен Монгун-Тайгинский район.
 1975 год. Восстановлен Кызылский район.
 1983 год. Восстановлен Сут-Хольский район.
 1992 год. Восстановлен Чаа-Хольский район.
 1993 год. Образован Чеди-Хольский район.
 1994 год. Районы переименованы в кожууны (хотя в западной историографии продожают так районы называть).
 2002 год. Восстановлен Тере-Хольский кожуун.

См. также 
 Городские населённые пункты Тывы
 Населённые пункты Тывы

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное деление Тувы (1756—1987 гг.)